Funktion kan syfta på:

 Funktion – inom matematiken på en regel som innebär att till varje invärde associeras ett utvärde
 Funktion (organisation) 
 Funktion (programmering) – en del av ett datorprogram som kan anropas för att utföra en viss uppgift oberoende av resten av koden
 Funktionsnedsättning – en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt
 Funktionsvariation – en persons unika uppsättning förmågor och funktionssätt

Se även
Dysfunktion – flera betydelser